Taubenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Talname:

 Taubenklinge (Kapellenbach), rechtes Tal zum Kapellenbach (zum Katzbach, zum Kraichbach) nach dem ehemaligen Ritterstift Odenheim, Stadt Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Taubenklinge, Tal des Taubenklingengrabens (zur Morre) nahe Stürzenhardt, Stadt Buchen (Odenwald), Grenzbach zur Gemeinde Mudau, beide Orte im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Taubenloch
 Taubental